Edward Mitchell peut désigner :
 Edward Mitchell, (1901-1970), rameur d'aviron américain ;
 Edward Page Mitchell, (1852-1927), écrivain américain.